M76 (латиницей) может обозначать:

 M76 — планетарная туманность в созвездии Персея
 Застава M76 — сербская снайперская винтовка производства компании «Застава Оружје»
 Smith & Wesson M76 — американский пистолет-пулемет